

Fumetto 
 John Lynch – personaggio Wildstorm

Persone 
 John Lynch – attore britannico
 John Lynch – storico britannico specializzato in storia dell'America latina
 John Lynch – giocatore di football americano statunitense
 John Lynch – politico statunitense
 John Lynch  (1870-1936) – sceneggiatore statunitense
 John Lynch – assassino seriale australiano del XIX secolo